SBV kan avse:
 SBV– ett för Europa nytt vektorburet virus som sprids via knott, se  Schmallenbergvirus
 SBV – Sacbrood virus, ett virus i bisamhällen, se säckyngel  (Honungsbi#Fiender)